Banu Taym (    ; alternativement translittéré comme Banu Taim ou Banu Tahim ) est un clan de la tribu Quraishi, descendant de Fihr ibn Malik et d' Adnan .

Ascendance 
La tribu descend de Taym Ibn Murrah Ibn Ka'b Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Ibn Fihr Ibn Malik Ibn An-Nadr Ibn Kinanah (    غالب ٱبن فهر ٱبن مالك ٱبن ٱلنضر ٱبن كنانة ). Taym était membre des Quraysh al-Bitah (ie Qurayshis vivant près de la Kaaba à La Mecque ), et était un oncle du chef Qurayshi Qusai ibn Kilab, qui était un ancêtre paternel du prophète Muhammad .

Les descendants des Banu Taym sont aujourd'hui largement répandus dans tout le monde arabe dans différents sous-clans comme au Yémen, en Egypte, en Somalie, à Oman, au Pakistan mais aussi dans des d'autres pays comme le Bangladesh et l'Inde.

Membres notables 

Abou Bakr As-Siddiq, Sahabi et beau-père du prophète Muhammad, régnant sur le califat de Rashidun de 632 à 634 CE, lorsqu'il est devenu le premier calife après la mort de Muhammad .
  Talha ibn Ubaidullah, un disciple dévoué et compagnon de Muhammad .
 Salma Umm al-Khair (décédée vers 632-634) compagne de Muhammad et mère d'Abu Bakr al-Siddiq.
  Uthman Abu Quhafa ibn Amir était un musulman notable et le père du calife  Abu Bakr al-Siddiq.
 Abdul-Rahman ibn Abi Bakr, le fils aîné de Abu Bakr, le premier calife.
 Abdullah ibn Abi Bakr, fils de Qutaylah bint Abd-al-Uzza et Abu Bakr, le premier Calife Rashidun.
  Aisha bint Abi Bakr, fille de Abu Bakr et l'une des épouses de Muhammad   .
 Muhammad ibn Abi Bakr général et gouverneur de l'Égypte sous le calife Ali (656–661).
 Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr juriste important au début de l'Islam.
 Asma bint Abdul-Rahman ibn Abi Bakr fille d' Abdul-Rahman et épouse Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr.
 Umm Farwah bint al-Qasim était l'épouse de Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib et de la mère Ja'far ibn Muhammad al-Hashimi.

Arbre généalogique

Notes et références

Voir également 
 Quraysh
 Montagnes du Hijaz

Lectures complémentaires 
 Ibn Hisham, As-Sirah An-Nabawiyyah

Tribu arabe du haut Moyen Âge